HMS „Achille” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Achille” – 8-działowy slup z lat 40. XVIII wieku, ex-francuski, zdobyty w 1744 roku
 HMS „Achille” – 78-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate), ex-francuski „Annibal” typu Annibal z lat 70. XVIII wieku, zdobyty w 1794 roku
 HMS „Achille” – okręt zaopatrzeniowy z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Achille” – 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) typu Pompée z końca XVIII wieku

Zobacz też 
 HMS „Achilles”
 „Achille” – nazwa francuskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów